Рясино — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Печерского сельского поселения. Население — 177 жителей (2010 год). 
 
Расположена в западной части области в 4 км к северу от Смоленска, в 1 км южнее автодороги . В 6 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Смоленск на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)